Изы́сканный труп — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Изысканный труп» — самая известная литературная игра сюрреалистов.
 «Изысканный труп» — роман американской писательницы Поппи Брайт.
 «Изысканный труп» (в русском переводе «Утончённый труп») — роман британского писателя Роберта Ирвина.
 «Изысканный труп» — роман американского писателя Альфреда Честера.
 «Изысканный труп» — фильм ужасов американского режиссёра Скотта Дэвида Рассела.